Intervista col vampiro  – primo romanzo delle Cronache dei vampiri di Anne Rice, scritto nel 1973 e pubblicato nel 1976
Intervista col vampiro  – film del 1994, diretto da Neil Jordan
Intervista col vampiro  – serie televisiva del 2022